Adam Kowalczyk (1894–1940) – kapitan  Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej, kawaler Virtuti Militari
 Adam Kowalczyk (1903–1972) – pułkownik pilot Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari
 Adam Kowalczyk – polski hodowca koni zimnokrwistych, od 2020 prezes Polskiego Związku Hodowców Koni